Капустинское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в составе Новодугинского района Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Капустино.

Образовано законом от 20 декабря 2004 года. Упразднено законом от 28 мая 2015 года с включением всех входивших в его состав населённых пунктов в Тёсовское сельское поселение.

Географические данные 
 Общая площадь: 125,6 км²
 Расположение:  юго-восточная часть Новодугинского района
 Граничило:
 на севере — с Новодугинским сельским поселением
 на востоке — с Тесовским сельским поселением
 на юге — с Вяземским районом
 на западе — с Высоковским сельским поселением
 Крупные реки: Касня, Аболонка.

Население

Населённые пункты 
На территории поселения находилось 18 населённых пунктов:
 Капустино, деревня
 Аббакумово, деревня
 Алхимово, деревня
 Белоусово, деревня
 Блиново, деревня
 Головино, деревня
 Забелино, деревня
 Игнатково, деревня
 Курбатово, деревня
 Лашкино, деревня
 Марково, деревня
 Минино, деревня
 Поплясуха, деревня
 Решетниково, деревня
 Самоскли, деревня
 Свозки, деревня
 Усадище, деревня
 Яблонька, деревня

Экономика 
Сельхозпредприятия, магазины.

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Новодугинского района
Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения, упразднённые в 2015 году